Het seizoen 2016/17 is het zestiende seizoen in het bestaan van de Nederlandse Tweede divisie, en het eerste seizoen sinds een onderbreking van 45 jaar. De voetbalcompetitie, georganiseerd door de KNVB, is het derde niveau binnen het Nederlandse voetbal, achter de Eerste divisie en voor de Derde divisie.

In deze eerste hernieuwde jaargang spelen de top zeven van beide Topklassen van vorig seizoen en vier beloftenteams van profclubs uit de Beloftencompetitie. Op 2 april 2016 was VV Katwijk de eerste club die zich officieel plaatste voor de Tweede Divisie.

De kampioen promoveert naar de Eerste divisie, de nummers 17 en 18 degraderen naar de Derde divisie en de nummers 15 en 16 spelen in een nacompetitie om degradatie te voorkomen.

De eerste speelronde werd gespeeld op zaterdag 13 augustus 2016. Op 1 april 2017 werd Jong AZ met nog zes wedstrijden te gaan zonder zelf te spelen kampioen. De laatst overgebleven concurrent, De Treffers, speelde die dag met 2-2 gelijk bij BVV Barendrecht. Theoretisch had zij voor deze wedstrijd nog enkel in punten gelijk kunnen eindigen met Jong AZ. Een dag later won Jong AZ thuis met 7-0 van VVSB en kreeg het de kampioensschaal overhandigd.

Clubs

Speeldagen 
De wedstrijden zullen gespeeld worden op zaterdag (uiterlijk 18:00) en zondag (14:00 of 14:30). Clubs kunnen in onderling overleg wel afwijken van deze tijden.
Wedstrijden tussen zaterdagclubs en zondagclubs zullen altijd op zaterdag gespeeld worden. Wedstrijden tussen een belofteteam en amateurclub, worden gespeeld op de voorkeursdag van de amateurclub.

Ranglijst

Periodekampioenen 
De periodekampioenen zijn in het volgende seizoen (2017/18) vrijgesteld van de voorrondes van de KNVB Beker.
Jong AZ, Jong Sparta, Jong FC Twente en Jong Vitesse kunnen wel periodekampioen worden, maar doen doordat zij een tweede elftal zijn niet mee aan het KNVB Bekertoernooi. Indien een van deze clubs periodekampioen wordt, dan zal op het einde van het seizoen de hoogstgeplaatste club die geen periodekampioen is geworden, en niet een van deze vier clubs is, vrijstelling krijgen in de voorrondes van het KNVB Bekertoernooi.

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Play-offs om promotie/degradatie tweede/derde divisie 

2016/17
Nederlands competitievoetbal 2016/17